Van de Velde nazwisko holenderskich malarzy działających w XVII wieku.

Przedstawiciele 
 Esaias van de Velde (1590-1630), brat Jana i Willema (starszego)
 Jan van de Velde (1593-1641), brat Esaiasa i Willema (starszego)
 Jan Jansz. van de Velde (1619 lub 1620 – 1662) syn Jana
 Willem van de Velde (starszy) (1611-1693), brat Esaiasa i Jana, ojciec Willema (młodszego) i Adriaena
 Willem van de Velde (1633-1707), syn Willema (starszego), brat Adriaena
 Adriaen van de Velde (1636-1672), syn Willema (starszego), brat Willema (młodszego).
Także
 Theodoor Hendrik van de Velde (1873-1937) – seksuolog, autor "Małżeństwa doskonałego"
 Henry van de Velde (1863-1957) – belgijski malarz, architekt i projektant.
 Vivian Vande Velde (ur. 1951) – amerykańska pisarka
 Philippe Vandevelde (ur. 1957) – belgijski rysownik
 Christian Vande Velde (ur. 1976) – amerykański kolarz